

Cinema
Anuradha – film del 1940
Anuradha – film del 1960
Anuradha – film del 1967
Anuradha – film del 2014
Anuradha – film del 2015